Trigonostomidae är en familj av plattmaskar. Trigonostomidae ingår i ordningen Dalytyphloplanida, klassen Rhabdocoela, fylumet plattmaskar och riket djur. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Plattmaskar
Trigonostomidae